Вель-е-Комо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 17 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 246,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вель-е-Комон на сайті французького Національного інституту географії
 Вель-е-Комон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вель-е-Комон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вель-е-Комон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вель-е-Комон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена